Аламида има више значења:
 Округ Аламида
 Аламида (Калифорнија)